Плевенският марш (на турски: Plevne Marşı) е турски траурен марш, който е създаден заради оказаната съпротива на на Осман паша срещу руската войска при Обсадата на Плевен през Руско-турската Освободителна война. В България той е бил изпълнен за пръв път на 17 ноември 2013 г. в културния дом на Кърджали от Балканския симфоничен оркестър към Тракийския университет в Одрин.

Текст

Външни препратки 

Маршове